Roger Federer venceu Andre Agassi por 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 na final para vencer o Simples Masculino no US Open de 2005.

Rodada classificatória

Cabeças de chave

Os jogadores cabeças de chave estão listados abaixo. Jogadores eliminados são listados com a rodada em que foram eliminados.

Torneio

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 2005 US Open on ATPtennis.com

S
US Open - Simples masculino